Franz Fehringer ist der Name folgender Personen:

* Franz Fehringer (Sänger)  (1910–1988), deutscher Sänger (Tenor)
 Franz Fehringer (Architekt) (1928–2021), österreichischer Architekt